Crăciunel (< Karácsonfalva):
 Crăciunel (Karácsonyfalva), un sat din comuna Ocland, județul Harghita, Transilvania, România

Crăciunelu 
 Crăciunelu de Jos (Alsókarácsonyfalva, Christendorf, Kratschendorf), județul Alba
 Crăciunelu de Sus (Felsőkarácsonfalva, Oláhkarácsonfalva, Karácsonfalva, Christendorf, Krotschendorf), județul Alba

Toponime românești